Игорь Ансов (в русских переводах его книг как правило Ансофф; ; 12 декабря 1918, Владивосток, Российское Государство — 14 июля 2002, Сан-Диего, США) — американский математик и экономист российского происхождения.

Биография 
Отец — русского происхождения, родился в США. Мать родилась в Москве.

В 17 лет вместе с родителями эмигрировал в США. Учился в Институте технологии Стивенса (Хобокен, шт. Нью-Джерси) и Брауновском университете (Провиденс, шт. Род-Айленд). Во время Второй мировой войны состоял в резерве Военно-морского флота США, выполняя функции офицера связи с советским флотом. Преподавал в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес), Международном университете Соединенных Штатов и Морской академии.

Научный вклад 
Ансов считается родоначальником концепции стратегического менеджмента, методики управления по слабым сигналам. Известен как автор «матрицы Ансоффа» — инструмента для определения стратегии позиционирования товара на рынке.

В Голландии учреждена «Премия Игоря Ансоффа», присуждаемая за достижения в области планирования и стратегического менеджмента.

Основные произведения

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография и некролог 

Математики США
Математики по алфавиту
Выпускники Средней школы Стайвесанта
Выпускники Технологического института Стивенса
Выпускники Брауновского университета
Русские эмигранты первой волны в США
Преподаватели Международного университета Аллиант